Édouard Roger-Vasselin e Igor Sijsling erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Vasek Pospisil e Jack Sock hanno sconfitto in finale Steve Johnson e Sam Querrey per 6-3, 5-7, [10-5].

Teste di serie

  Vasek Pospisil /  Jack Sock (campioni)
  Santiago González /  Scott Lipsky (quarti di finale)

<li>  Chris Guccione /  John-Patrick Smith (quarti di finale)
<li>  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

Wildcard

  Robby Ginepri /  Ryan Harrison (quarti di finale, ritirati)

<li>  Korey Lovett /  Becker O'Shaughnessey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2014
ATP World Tour 2014